Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2011 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2011 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während KSz Stilon Gorzów Wielkopolski, UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz und KS Pocztowiec Poznań je sieben Spieler meldeten, umfasste der Kader von MLKS Nadnarwianka Pułtusk elf Spieler. Insgesamt wurden 85 Spieler gemeldet, die alle mindestens eine Partie spielten; 29 Spieler bestritten alle Wettkämpfe.

Punktbeste Spieler mit je 7 Punkten aus 9 Partien waren Beata Kądziołka, Kamil Dragun (beide Gorzów Wielkopolski), Michał Olszewski (Polonia Warszawa), Monika Soćko (Szopienice) und Mateusz Bartel (Wrocław). Kein Spieler erreichte 100 %, die prozentual besten Ergebnisse gelangen Eduardas Rozentalis (Polonia Warszawa) und Krzysztof Bulski (Szopienice) mit jeweils 5,5 Punkten aus 6 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Mai 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2011), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2011; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS PGNiG Polonia Warszawa

KSz HetMaN Szopienice

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

KSz Polonia Votum Wrocław

LKS Pasjonat Dankowice

UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz

KS Pocztowiec Poznań

MLKS Nadnarwianka Pułtusk

KSz Odrodzenie Kożuchów

LKSz Drakon SKOK Chmielewskiego Lublin

Anmerkungen 
 Im Wettkampf zwischen KSz Stilon Gorzów Wielkopolski und KSz Odrodzenie Kożuchów wurde die Partie zwischen Kamil Klim und Marta Michna wegen einer unzulässigen Remisvereinbarung vor dem 30. Zug mit 0:0 gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Remisergebnis berücksichtigt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2011
Ekstraliga Schach 2011